Der Challenger BancaStato Città di Lugano 2022 war ein Tennisturnier, das vom 28. März bis 3. April 2022 in Lugano stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. März 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 151 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Lugano